Verdier ist

 der Name des Mündungsabschnitts eines linken Nebenflusses der Erdre, in der Region Pays de la Loire, Frankreich, siehe Montagné (Erdre)
 der Name eines französischen Verlags, siehe Verdier (Verlag)

Verdier oder Du Verdier ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Du Verdier (1544–1600), französischer Bibliograf und Lexikograf
 Arthur Verdier (1835–1898), französischer Afrikaforscher
 Bernard Verdier, französischer Autorennfahrer
 César Verdier (1695–1759), französischer Anatom, Chirurg und Hochschullehrer
 Eugène Verdier (1827–1902), französischer Blumen- und Rosenzüchter
 Fabrice Verdier (* 1968), französischer Politiker
 François Verdier (1651–1730), französischer Maler und Graphiker
 Franz Verdier (1869–1938), deutscher Film- und Theaterschauspieler sowie Theaterleiter
 Geraldo Verdier (1937–2017), französischer Geistlicher, Bischof von Guajará-Mirim
 Henriette Verdier Winteler de Weindeck (bl. 1887–1910), Schriftstellerin und Friedensaktivistin

 Johann Gottfried Verdier (1736–1798), deutscher Rat und Amtmann
 Robert Verdier (1910–2009), französischer Politiker
 Suzanne Verdier (1745–1813), französische Schriftstellerin und Schwester von Antoine Allut
 Victor Verdier (1803–1878) französischer Blumen- und Rosenzüchter